Richard Bennett (politicus), minister-president van Canada (1870-1947)
 Richard Bennett (tennisser), Amerikaanse tennisser (actief jaren '30)
 Richard Bennett (componist), Brits componist (1936-2012)
 Richard Bennett (acteur), Amerikaans filmacteur (1870-1944)
 Richard Bennett (gitarist), Amerikaans gitarist, sessiemusicus en producer (*1951)